Грайр Рубенович Симонян (род. 8 января 1991) — армянский шахматист, гроссмейстер (2009).

Шахматная карьера 
Участник 2-х чемпионатов мира среди юниоров (2007, 2010).

В 2009 году получил звание гроссмейстера. В том же году он занял первое место на международном турнире по быстрым шахматам в Абу-Даби.

В составе клуба «Крымгаз» (г. Евпатория) участник 18-го командного чемпионата Украины (2011). Г. Симонян выступал на 1-й доске и завоевал бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

В составе клуба «Пюник» (г. Ереван) победитель 6-го командного чемпионата Армении (2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Грайра Симоняна на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Грайра Симоняна в командных чемпионатах Армении
 Выступления Грайра Симоняна в командных чемпионатах Украины

Шахматисты Армении